Уолбут () — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия) России. Входит в состав Жарханского национального наслега.

География 
Село находится в юго-западной части Якутии, к югу от реки Чары, на расстоянии примерно 52 километров (по прямой) к юго-западу от города Олёкминска, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 18 °C; самого холодного (января) — −30 − −35 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 200—300 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,2 %, женщины — соответственно 49,8 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 80 % из 313 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц и трёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Олёкминского улуса